GVI eller Gvi kan have flere betydninger:

 Google Video – gratis søgemaskine og service fra Google til deling af videoklip.
 Gentofte-Vangede Idrætsforening – en dansk fodboldklub fra Vangede.
 Global Vision International – privat rejse organisation, der placerer individuelle og grupper i frivillige projekter.